Chenxiang bezeichnet:

 Chenxiang (Changtai) (陈巷镇), Großgemeinde im Kreis Changtai in der chinesischen Provinz Fujian
 Chenxiang (Guangshui) (陈巷镇), Großgemeinde der Stadt Guangshui in der chinesischen Provinz Hubei
 Chenxiang (Sujiatun) (陈相街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Sujiatun in der chinesischen Provinz Liaoning